Rekong Peo (auch Reckong Peo) ist ein großes Dorf (Village) im Bundesstaat Himachal Pradesh und der Verwaltungssitz des indischen Distriktes Kinnaur.

Rekong Peo befindet sich auf einer Höhe von  und liegt am unteren Ende der weitläufigen, besiedelten und kultivierten Hänge des traditionellen Hauptortes Kalpa, 260 km von Shimla und sieben Kilometer oberhalb des Ortes Powari am rechten Flussufer des Satluj.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 2397.
Die Fernstraße NH 22 führt durch das Flusstal des Satluj an Rekong Peo vorbei. Der nächste größere Flughafen befindet sich im 335 km (Straßenkilometer) entfernten Chandigarh.

Klima 
Das Klima in Rekong Peo ist warm-gemäßigt. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 797 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 12,8 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Kinnaur